Об'єкти NGC
Риби (сузір'я)
Галактики